Al-Shabab  o Al Shabab, també escrit Al-Shabaab, (en àrab: الشباب) significa en català Joventut. És el nom que utilitzen molts clubs de futbol del món de parla àrab. A destacar:
 Al-Shabab Manama a Bahrain
 Al-Shabab Bagdad a Iraq
 Al-Shabab Al-Kuwait a Kuwait
 Al-Shabab Al-Riyad a Aràbia Saudita
 Al-Shabab Dubai als Emirats Àrabs Units
Al-Shabab també pot referir-se a:
 Al-Shabaab, Un moviment islamista de Somàlia.